hmq – codice ISO 639-3 della lingua qiandong miao orientale